Дрыгин — русская фамилия. Известные носители:

 Дрыгин, Анатолий Семёнович (1914—1990) — советский государственный и партийный деятель.
 Дрыгин, Андрей Сергеевич (род. 1977) — таджикский горнолыжник.
 Дрыгин, Василий Михайлович (1921—2009) — Герой Советского Союза.
 Дрыгин, Сергей Вячеславович (род. 1970) — российский легкоатлет.